Longueville - település Belgium Nivelles-i járásában
Longueville - település Franciaországban, Calvados megyében
Longueville - település Franciaországban, Lot-et-Garonne megyében
Longueville - település Franciaországban, Manche megyében
Longueville - település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Longueville - település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében